La saison 2021-2022 est la  du championnat de Suisse de hockey sur glace.

National League

Déroulement

Qualification

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Meilleurs gardiens en saison régulière 
Ci-après les meilleurs gardiens de la saison régulière ayant joué au moins  minutes, soit l'équivalent de 15 parties entières.

Pré-playoff et play-off 
Pour la deuxième fois, on se dispute les deux dernières places pour les séries éliminatoires lors d'une minisérie de préplay-off au meilleur des trois matches, le  de la saison régulière étant opposé au , le  au . Le vainqueur de la première confrontation est ensuite opposé au , celui de la deuxième au  de la saison régulière.

Meilleurs pointeurs en play-off

Meilleurs gardiens en play-off

Swiss League

Déroulement

Qualification

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Pré-playoff et play-off 
Pour la deuxième fois, on se dispute les deux dernières places pour les séries éliminatoires lors d'une minisérie de préplay-off au meilleur des trois matches, le  de la saison régulière étant opposé au , le  au . Le vainqueur de la première confrontation est ensuite opposé au , celui de la deuxième au  de la saison régulière.

Meilleurs pointeurs en play-off

MySports League

Format

Participants

Play-off 
Seul club parmi les deux finalistes à avoir fait acte de candidature pour la promotion en Swiss League, le HC Bâle, après sa victoire en demi-finale, est assuré d'être promu en deuxième division helvétique, huit ans après la faillite du club.

Tour contre la relégation

ligue

Groupe Est

Play-off

Groupe Ouest

Play-off

Finale 
L'EHC Frauenfeld remporte la finale de  ligue face à Franches-Montagnes et devient champion de Suisse amateur. Les deux équipes sont promues en MySports League.

Juniors Élites

Participants Juniors Élites A 
HC Ambrì-Piotta
CP Berne Future
HC Bienne Spirit
HC Davos
Gottéron MJ
GCK Lions
Genève Futur Hockey
EHC Kloten
SCL Young Tigers
HC Lausanne 4 Clubs
HC Lugano
EV Zoug ()

Play-off

Participants Juniors Élites B 
HC Ajoie
HC Bâle Nachwuchs
EHC Bülach
HC La Chaux-de-Fonds
HC Coire Capricorns

Forward Morges
HC Innerschwyz Future
SC Rapperswil-Jona Lakers ()
HC Thurgovie Young Lions
HC Valais-Chablais Futur
Valais/Wallis Future
EHC Winterthour
ZSC Lions

Déjà vainqueurs en 2020 – la saison 2020-2021 ayant été interrompue –, les SC Rapperswil-Jona Lakers sont une nouvelle fois champions, malgré l'absence de play-off. Ils sont également promus en Élites A pour la saison 2022-2023.

Références 

2021-2022
Suisse
Hockey sur glace